Philippe Habert puede referirse a:

Philippe Habert (poeta) (1605-1637)
Philippe Habert (politólogo) (1958-1993)